Butenuth ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Butenuth (1945–2016), deutsche Schauspielerin
 Hans-Otto Butenuth (1930–1997), deutscher Motorradrennfahrer
 Hellmuth Butenuth (1898–1990), deutscher Automobilbauer und Firmengründer